Wockenfuß ist der Familienname folgender Personen:

 Hans-Günther Wockenfuß, Träger des Banners der Arbeit
 Klaus Wockenfuß (* 1951), deutscher Schachspieler
 Petrus Laurentius Wockenfuß (1675–1721), deutscher Komponist